Богода́рово (), село, 
Богодаровский сельский совет,
Барвенковский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320480501. Население по переписи 2001 г. составляет 374 (182/192 м/ж) человека.

Является административным центром Богодаровского сельского совета, который, кроме того, включает села
Надеждовка,
Погоновка и
Фёдоровка.

Географическое положение 
Село находится на обоих берегах реки Лукноваха, есть несколько мостов. Рядом проходит автомобильная дорога . К западу от села находится Богодаровское водохранилище (~180 га).

К селу Богодарово примыкают села Погоновка, Малолетки и Надеждовка.

Экономика 
В селе есть молочно-товарная и свино-товарная фермы, машино-тракторная мастерская.

Достопримечательности 
 Братские могилы советских воинов.

Культура 
 Школа
 Клуб

Религия 
 Греко-католическая община.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Барвенковского района